Die 14. Tour de Ski 2019/20 war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2019/20 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 28. Dezember 2019 und dem 5. Januar 2020 an drei verschiedenen Orten (Lenzerheide, Toblach und Val di Fiemme) in zwei Ländern (Schweiz und Italien) statt. Ursprünglich war zusätzlich Vaduz in Liechtenstein als Etappenort vorgesehen, welcher aber nach einem Referendum über die Finanzierung nicht zur Verfügung steht.

Die Bergetappe am Abschlusstag wurde in dieser Saison zum ersten Mal im Massenstart durchgeführt. Bei den Männern nahmen 85 Läufer teil, davon erreichten 56 Athleten das Ziel der Abschlussetappe. In der Gesamtwertung wurde der Russe Alexander Bolschunow Erster. Bei den Frauen traten 76 Läuferinnen bei der ersten Etappe an. Ins Ziel bei der Abschlussetappe kamen 41 Athletinnen. In der Gesamtwertung siegte die Norwegerin Therese Johaug, die drei der sieben Rennen gewinnen konnte.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 7 Etappen

Lenzerheide, 28. Dezember 2019 (Distanzrennen) 
Bei den Männern und Frauen wurde ein Zwischensprint ausgetragen. Für diesen wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonuspunkt zur Sprintwertung vergeben.

Lenzerheide, 29. Dezember 2019 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Toblach, 31. Dezember 2019 (Distanzrennen) 
Bei den Männern und Frauen wurden bei der Zwischenzeit bei 1,7 km jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonuspunkt zur Sprintwertung vergeben.

Toblach, 1. Januar 2020 (Verfolgungsrennen) 
Die Startabstände des Verfolgungsrennens beziehen sich auf das Ergebnis des Einzelrennens vom Vortag und nicht auf den Gesamtstand der Tour de Ski. Für die Gesamtwertung wurden nur die Einzelzeiten des Verfolgungsrennen herangezogen. Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Val di Fiemme, 3. Januar 2020 (Distanzrennen) 
Bei den Männern und Frauen wurden bei der Zwischenzeit bei 2,3 km jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonuspunkt zur Sprintwertung vergeben. Bei 6 km bzw. 8,5 km wurde ein Zwischensprint ausgetragen. Dabei wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Val di Fiemme, 4. Januar 2020 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Val di Fiemme, 5. Januar 2020 (Berglauf Massenstart)

Weblinks 
 Terminplan der Tour de Ski 2019/20 auf xc-ski.de

Einzelnachweise 

2019
Wintersport-Weltcup 2019/20